Die Segunda División 1960/61 war die 30. Spielzeit der zweithöchsten spanischen Fußballliga. Sie begann am 11. September 1960 und endete am 16. April 1961. Zwischen dem 4. Mai und 25. Juni 1961 wurden die Relegationsspiele ausgetragen. Meister wurden CA Osasuna und CD Teneriffa.

Vor der Saison 
Die 32 Mannschaften wurden in zwei Gruppen zu je 16 Teams eingeteilt. Die beiden Gruppensieger stiegen direkt in die Primera División auf. Die beiden Zweitplatzierten spielten gegen den 13. bzw. 14. der Primera División um den Aufstieg.

Die letzten zwei Vereine jeder Gruppe stiegen direkt ab, während die Teams der Plätze 13 und 14 in der Relegation gegen den Abstieg kämpften.

Als Absteiger aus der Primera División nahmen CA Osasuna und UD Las Palmas teil. Aus der Tercera División kamen CD Castellón, Hércules Alicante, CD Málaga, Pontevedra CF, UD Salamanca und Real Sociedad B.

Gruppe Nord

Gruppe Süd

Play-Offs 

Alle Vereine blieben in ihren jeweiligen Ligen.

Relegation 

Real Gijón,  Club Sestao und CD Castellón stiegen ab.

Nach der Saison 
 Aufsteiger in die Primera División
 1. (Gr. Nord) – CA Osasuna
 1. (Gr. Süd)  – CD Teneriffa

 Absteiger in die Tercera División
 12. (Gr. Nord) – CD Condal
 14. (Gr. Nord) – Club Sestao
 15. (Gr. Nord) – FC Barakaldo Altos Hornos
 16. (Gr. Nord) – FC Terrassa
 13. (Gr. Süd)  – CD Castellón
 15. (Gr. Süd)  – FC Extremadura
 16. (Gr. Süd)  – Rayo Vallecano

 Absteiger aus der Primera División
 Real Valladolid
 FC Granada

 Aufsteiger in die Segunda División
 Albacete Balompié
 Atlético Baleares
 Burgos CF
 CD Cartagena
 Deportivo Alavés
 Recreativo Huelva
 CD Villarrobledo

Weblinks 
 Resultados Históricos Del Fútbol Español arquero-arba.futbolme.net
 Segunda División lafutbolteca.com

Einzelnachweise 

1960/61
Fußballsaison 1960/61